Пол Крейг Робертс (; род. 3 апреля 1939 года, Атланта, Джорджия, США) — американский экономист, политический и экономический обозреватель.

Биография 
Кавалер Ордена Почётного легиона, республиканец, бывший помощник по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана (1981—1982). Работал старшим научным сотрудником Гуверовского института в Стэнфордском университете.

Бывший редактор и обозреватель газет «Уолл-стрит-джорнел», «Businessweek» и «Scripps Howard News Service». В своё время был автором постоянной колонки в газете «The Washington Times». По словам Робертса, после того как он выступил с критикой политики Джорджа Буша мл., с 2004 года ему не позволяют печататься в основных газетах страны.

Часто публикуется в журнале «CounterPunch» с критическими статьями о финансовой и экономической политике США времён администраций Буша-младшего и Барака Обамы.

В 2009 году выступил с критикой «цветных революций» в Грузии и в Украине, назвав их спланированными акциями ЦРУ.

В марте 2014 года охарактеризовал «Евромайдан» и смену власти на Украине как целенаправленную операцию США против России.

Резко критиковал деятельность президента США Барака Обамы и его администрации в отношении украинского кризиса.

В ноябре 2016 года обратился с просьбой о предоставлении российского гражданства.

В мае 2021 года обвинил власти США в манипулятивном искажении мировой информационной картины с помощью подконтрольных СМИ. При этом подчеркнув, что этому процессу поспособствовали и российские власти, которые «по трудным для понимания причинам» проявляют толерантность к этому.

Шесть пунктов 
Пол Робертс известен в США своей критикой президента Джорджа Буша — младшего. В 2005 году он опубликовал так называемые «шесть пунктов». Их краткое содержание:

1. Не существует никакого реального повышения числа рабочих мест, [опровергает статистику улучшений]. […] Новые работы создаются в секторах обслуживания — производства выводятся за рубеж.

2. США импортирует на 50 % больше, чем вывозит. Доллар резко упал, что подмывает сбережения иностранцев.

3. Недавно (26 января 2005 г.) Китайский экономический институт объявил, что «Китай потерял веру в стабильность доллара».
Вероятным следствием такого понимания станет прекращение использования иностранцами своих торговых прибылей для поддержки бухгалтерии США […].

4. Америка всё больше зависит от импорта. Половина дефицита с Китаем — американское заграничное (в Китае) производство для американского внутреннего рынка. Компании же утверждают, что аутсорсинг, вывоз производства, укрепляют экономику и создают работы. […]

5. Средняя зарплата в США в реальном исчислении падает. Если вывоз производства создаёт работы, то выходит, что созданные работы хуже, чем вывезенные. Это дорога в обнищание.

6. Всё происходит на фоне самых благоприятных стимулирующих условий, которые я видел когда-либо в моей жизни. Если и это не может создать рабочие места и улучшать зарплаты, что же сможет?
Когда доллар прекратит быть резервной валютой, Америка прекратит быть сверхдержавой […]

Публикации 
П. Робертс опубликовал множество статей в научных журналах, включая такие, как , 
, Journal of Monetary Economics, , Slavic Review, Soviet Studies, Oxford Economic Papers, Studies in Banking and Finance, Public Choice, Ethics, Cardoza Law Review, Rivista de Political Economica и Zeitschrift fur Wirtschafspolitik.

Ему принадлежит ряд публикаций в ведущих периодических изданиях мира, в том числе в Commentary, The Public Interest, The National Interest, Policy Review, National Review, , Harper’s, The New York Times, The Washington Post, The Los Angeles Times, Fortune, The Times, The Financial Times, The Spectator, The International Economy, Il Sole 24 Ore, Le Figaro, Libération и Нихон кэйдзай симбун.

Книги 
П. Робертс является автором 12 книг:
 Alienation and the Soviet Economy (1971, 1990) ISBN 0-8419-1247-5
 Marx's Theory of Exchange, Alienation, and Crisis (1973, 1983) ISBN 0-03-069791-3  (Spanish language edition: 1974)
 The Supply Side Revolution: An Insider's Account of Policymaking in Washington (1984) ISBN 0-674-85620-1 (Chinese language edition: 2012)
 Meltdown: Inside the Soviet Economy (1990) ISBN 0-932790-80-1
 The Capitalist Revolution in Latin America (1997) ISBN 0-19-511176-1 (Spanish language edition: 1999)
 The New Color Line: How Quotas and Privilege Destroy Democracy (1995) ISBN 0-89526-423-4
 The Tyranny of Good Intentions: How Prosecutors and Bureaucrats Are Trampling the Constitution in the Name of Justice (2000) ISBN 0-7615-2553-X (new edition: 2008)
 How the Economy Was Lost: The War of the Worlds (2010) ISBN 978-1-84935-007-5
 Wirtschaft Am Abgrund (2012) ISBN 978-3-938706-38-1
 Chile: Dos Visiones, La era Allende-Pinochet (2000) ISBN 956-284-134-0
 The Failure of Laissez Faire Capitalism and Economic Dissolution of the West (2012) ISBN 0-9860362-5-0
 How America was Lost. From 9/11 to the Police/Warfare State (2014) ISBN 978-0-9860362-9-3

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Статьи Пола Крейг Робертса на polismi.ru
 Робертс Пол Крейг — «Русский журнал»
 «Буш идет на поводу у неоконсерваторов», Пол Крейг Робертс, «The Washington Times», 16 октября 2003 года
 Статьи Робертса на left.ru
 США грозит война с Россией и Китаем («Press TV», Иран)
 Global Research Articles by Paul Craig Roberts
 «Дезинформация по всем фронтам», Пол Крейг Робертс, «Foreign Policy Journal», 5 мая 2012 года
 «Сошествие Америки в бедность», Пол Крейг Робертс, «Institute for Political Economy», 24 августа 2012 года

Политики США
Члены Республиканской партии США
Министерство финансов США
Заместители министров
Выпускники Технологического института Джорджии
Выпускники Виргинского университета